Bound for Glory bezeichnet:

 ein US-amerikanisches Filmdrama, siehe Dieses Land ist mein Land
 eine rechtsextreme Band, siehe Bound for Glory (Band)